Cascina Colombare ima više značenja:
 Cascina Colombare, Bergamo
 Cascina Colombare, Cremona